est un prénom japonais féminin.

Écrits possibles en japonais 
Le nom « Mariko » peut être écrit en utilisant divers caractères kanjis, chacun ayant une signification différente, comme par exemple :

  : balle + enfant
  : vérité + enfant
  : longue distance + enfant
  : jasmin + enfant
  : chanvre, village (maison de campagne) + enfant

Le nom peut aussi s'écrire en hiragana ou en katakana :

  (en hiragana)
  (en katakana)

Personnes 
Les personnes notables portant le prénom « Mariko » incluent :

 Mariko Daouda (née en 1981), footballeuse ivoirienne
 Mariko Ebralidze (), chanteuse de jazz géorgienne
 Mariko Gotô (), musicienne et actrice japonaise
 Mariko Iwadate (), mangaka japonaise
 Mariko Kaga (), actrice japonaise
 Mariko Kawana (), idole AV japonaise et actrice de cinéma rose
 Mariko Koda (), comédienne japonaise et chanteuse de J-pop
 Mariko Koike (), écrivaine japonaise
 Mariko Masubuchi (), joueuse de softball japonaise
 Mariko Mori (), vidéaste et photographe japonaise
 Mariko Nanba, (), compositrice japonaise de jeux vidéo
 Mariko Nishiwaki (), volleyeuse japonaise
 Mariko Ōhara (), écrivain japonaise de science-fiction
 Mariko Okada (), actrice japonaise
 Mariko Okamoto (), volleyeuse japonais
 Mariko Peters, femme politique néerlandaise
 Mariko Suzuki (), comédienne japonaise
 Mariko Shiga (), idole et doubleuse japonaise
 Mariko Shimizu (), romancière japonaise
 Mariko Shinoda (), ancienne membre du groupe d'idols japonais AKB48
 , gymnaste japonaise
 , mannequin et actrice japonaise
 , chanteuse japonaise
 Mariko Takamura (), artiste, écrivain et interprète japonaise sourde
 Mariko Yamada, députée démocrate américaine
 Mariko Yamamoto () (née en 1983), joueuse de cricket japonaise
 Mariko Yoshida (), lutteuse professionnelle japonaise
 Mariko Yoshida (), volleyeuse japonaise
 , escrimeuse japonaise
 Plum Mariko (), lutteuse professionnelle japonaise

Personnages de fiction 
Les personnages fictifs notables portant le prénom Mariko incluent:

 Mariko, personnage du journal et de la bande dessinée en Piled Higher and Deeper
 Mariko Konjo, personnage de la série anime et manga Ranma ½
 Mariko Kurama, personnage secondaire de la série animée Elfen Lied
 Mariko Shinobu, personnage de la série animée et manga Onii-sama e...
 Mariko Takeda, personnage fictif de la série de bandes dessinées WITCH
 Mariko Tanaka, personnage du jeu vidéo Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi
 Mariko Toda, personnage du roman Shōgun
 Mariko Uehara, personnage du drame télévisé Nobuta wo Produce
 Mariko Uki, personnage du film d'horreur japonais Ju-on : The Grudge
 Mariko Yashida, personnage qui apparaît dans diverses bandes dessinées publiées par Marvel Comics

Références 
 Dictionnaire des prénoms, Larousse, 2009.

Prénom japonais
Prénom